Vladímir Nikoláyevich Sukachov (Sukaczev) (translitera del cirílico Владимир Николаевич Сукачёв) ( 1880, Aleksandrovka - 1967, Moscú) fue un fitogeógrafo, geógrafo e ingeniero ruso.

Vida 
Miembro correspondiente (1920) y miembro (1943) de la Academia de Ciencias de la URSS.

En 1919-1941 encabeza el departamento de dendrología y sistemática vegetal del Instituto Forestal de Leningrado (hoy San Petersburgo), que ahora lleva su nombre. En 1941-1943 dirige el departamento de ciencias biológicas de Instituto forestal del Ural en Sverdlovsk. Organizó el Instituto Forestal en el sistema de la Academia de Ciencias de la URSS (1944, ahora Instituto Forestal y de la madera del departamento Siberiano de la Academia de ciencias de la URSS, Krasnoyarsk); también dirigió el Laboratorio Forestal de la Academia de Ciencias URSS (1959) y el Laboratorio de Biogeocenología con el Instituto Botánico de la URSS(1965).

Obra

En inglés 
 Sukachov V.N. 1928. Principles of classification of the spruce communities of European Russia // J. Ecology. 16, 1. 1–18

En ruso 
 
 
 
 Сукачёв В.Н. Биогеоценология и фитоценология // Докл. АН СССР. 1945. Т. 47, N.º 6. С. 447–449. *Сукачёв В.Н. О соотношении понятий "географический ландшафт" и "биогеоценоз" // Вопросы географии. М. : Географгиз, 1949. Вып. 16. С. 45–60.
 Сукачёв В.Н. Общие принципы и программа изучения типов леса // Сукачёв В.Н., Зонн С.В. Методические указания к изучению типов леса. 2-е изд. М. : Изд-во АН СССР, 1961. С. 9–75.
 Сукачёв В.Н. Биогеоценоз как выражение взаимодействия живой и неживой природы на поверхности Земли : соотношение понятий "биогеоценоз", "экосистема", "географический ландшафт" и "фация" // Основы лесной биогеоценологии / под ред. В.Н. Сукачёва, Н.В. Дылиса. М. : Наука, 1964. С. 5–49.
 см. также: Сукачёв В.Н. Избранные труды в трех томах / под ред. Е.М. Лавренко. – Л. : Наука. –Т. 1 : Основы лесной типологии и биогеоценологии. – 1972. – 419 с. ; Т. 2 : Проблемы болотоведения, палеоботаники и палеогеографии. – 1973. – 352 с. ; Т. 3 : Проблемы фитоценологии. – 1975. – 543 с.

Honores

Eponimia

Véase también 
 Anexo:Naturalistas y epónimos

Notas y referencias

Enlaces externos 

 Cooper C.F. 1968. Sukachev latest testament Ecology 19, 1216-1217

 Some Biogeographers, Evolutionists and Ecologists:Chrono-Biographical Sketches
 Leonti Rámenski
 

Botánicos de Ucrania
Ecólogos de Rusia
Botánicos de Rusia del siglo XX
Algólogos de Rusia
Paleontólogos de Rusia
Geobotánicos
Fitogeógrafos de Rusia
Ingenieros de la Unión Soviética
Miembros de la Academia de Ciencias de Rusia
Ucranianos del siglo XX
Fallecidos en Moscú
Miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética
Silvicultores